Эмиль Паллеске (, 5 января 1823, Темпельбург, Померания — 28 октября 1880, Таль около Эйзенаха) — германский актёр, чтец, драматург, писатель.

Биография 
Свою юность провёл в Рюгенвальде. Затем изучал филологию и историю в университетах Бонна и Берлина, но одновременно готовил себя к профессии актёра; со студенческих лет играл небольшие и характерные роли в театрах Познани, Штеттина и Ольденбурга. С 1845 по 1851 год был актёром в придворном театре Ольденбурга, но затем покинул сцену, так как его актёрские способности оценивались невысоко. Вместе с тем с конца 1840-х годов пользовался широкой известностью своими художественными чтениями драм. Позже жил в Арнштадте, Веймаре и Айзенахе, отправлялся в гастроли с чтением драм по германским государствам. Его репертуар включал в себя как драмы немецких классиков (в том числе Фрица Рейтера), так и произведения Шекспира и Софокла. Выезжал на гастроли и в Россию (в Санкт-Петербург).

Его перу принадлежит одна из лучших биографий Шиллера своего времени — «Schillers Leben u. Werke» (1858—1859, 12-е издание — 1886; была переведена на английский язык). Написал также труд «Die Kunst des Vortrags» (1880, 2-е издание — 1884), в котором обобщил в том числе свой опыт декламатора, и трагедии «König Monmouth», «Achilles» и «Oliver Cromwell». В 1879 году опубликовал мемуары Шарлотты фон Кальб.

Сочинения 
 Achilles. Ein Drama. Als Manuskript gedruckt (Zum ersten Mal aufgeführt auf dem großherzoglichen Hoftheather zu Oldenburg den 11. Nov. 1847), Oldenburg 1847, 48 S.
 König Monmouth, Berlin 1853.
 Über Griepenkerl's ‹Robespierre›, 1856.
 Oliver Cromwell, Berlin 1857.
 Schiller's Leben und Werke, Berlin 1858/1859 (Englische Ausgabe: Schiller's Life and Works, translated by Lady Wallace, London 1860, ISBN 1-4325-5131-0).[2]
 Charlotte - Gedenkblätter von Charlotte von Kalb (für die Freunde der Verewigten), Stuttgart 1879.
 Die Kunst des Vortrags, Stuttgart 1880.
 Die Matrone von Ephesus, Leipzig 1926 (Reclam).

Примечания

Ссылки 
 Статья  в ADB 

Драматурги Германии